— японская тактическая ролевая игра созданная Intelligent Systems и изданная Nintendo, пятая игра в серии Fire Emblem. Также третья и последняя Fire Emblem вышедшая для приставки Super Famicom. Изначально распространялась через картриджи Nintendo Power (загрузка данных в катриджи). Обычная ROM-версия выпущена в 2000 году. С 15 июля 2008, доступна через Nintendo Virtual Console в Японии.

События Fire Emblem: Thracia 776 происходят между 5 и 6 главами предыдущей части, Fire Emblem: Seisen no Keifu. Несколько персонажей из Fire Emblem: Seisen no Keifu принимают участие в Fire Emblem: Thracia 776, такие как Leaf, Fin, и Nanna.

Сюжет

Сеттинг 
Действие игры разворачивается в вымышленном королевстве Thracia и республике Manster на континенте Jugdral.

История 
События игры начинаются в середине сюжета Seisen no Keifu и разворачиваются в 776 году. Главный персонаж Leaf, сын падшего принца Cuan’а из королевства Lenster, собирается восстановить королевство Lenster, так начинается история.

Игровой процесс 

Fire Emblem: Thracia 776 использует систему способностей из Fire Emblem: Seisen no Keifu. Есть несколько сражений в которых используется «туман войны», эти сражения происходят ночью. Боец использовавший факел убирает «туман войны» вокруг себя. В игре есть команда «Capture», персонажи которыми может управлять игрок могут брать в плен противников и разоружать их. Всадники могут в любой момент спешиться, тогда у их особенности изменяются, так всадники с копьями или топорами могут использовать мечи если слезут с коня, миссиях внутри особняка или замка передвигаться могут пешие юниты. Уникальная для серии система усталости, когда персонаж вступает бой с противником, шкала усталости наполняется на одно единицу, когда шкала усталости заполняется персонаж не может принять участия в следующей битве.

См. также 
 Monthly GFantasy

Ссылки 
 Официальный сайт Fire Emblem: Thracia 776
 Описание на сайте Path of Valour

Компьютерные игры 1999 года
Игры для SNES
Игры для Virtual Console
Тактические ролевые игры
Компьютерные игры, разработанные Intelligent Games